Sales Force Automation
 Sanocka Fabryka Akumulatorów
 Sanocka Fabryka Autobusów
 Scottish Football Association
 Super Furry Animals – walijski zespół rockowy
 tłuszcze nasycone